Лаж:

 Лаж — река в Республике Марий Эл и Кировской области;
 Лаж (село)
 Лаж (Кировская область)
 Лаж — то же, что ажио.